Cornacchia è il nome di diverse specie di uccelli appartenenti alla famiglia dei corvidi: 

Cornacchia nera – Corvus corone 
Cornacchia grigia – Corvus cornix
Cornacchia americana – Corvus brachyrhynchos

Persone 
Carlo Cornacchia – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
Domenico Cornacchia – vescovo cattolico italiano
Giovanni Cornacchia – atleta e dirigente sportivo italiano

Altro 
 Cornacchia – personaggio della mitologia greca
Cornacchia – simbolo in araldica

Pagine correlate
Erba cornacchia
Monte Cornacchia